Paradoliops är ett släkte av skalbaggar. Paradoliops ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Paradoliops